Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (Campioni)
 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Sandy Mayer (primo turno)
 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (secondo turno)
 Ray Moore /  Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1978